Дукађинија (-{Dukagjini}-) се може односити на:
 , село у , област Кукес, Албанија
 , село у , област Мат, Албанија

Види још 
 Дукађини (-{Dukagjini}-), вишезначна одредница
 Дукађин (-{Dukagjin}-), вишезначна одредница